Die Abkürzung AÖ steht für:
 Agrarökonomik
 Agrarökologie
 Archäologie Österreichs, eine Zeitschrift
 Landkreis Altötting, Altötting (Kfz-Kennzeichen)

Siehe auch:

Abkürzung